1 Pułk Inżynieryjny – oddział inżynieryjny Wojska Polskiego na Wschodzie (sformowanie 1918)
 1 Pułk Inżynieryjny – oddział saperów Wojska Polskiego II RP (sformowanie 1918)